Kinderbrunnen sind Schmuckbrunnen mit der Darstellung von Kindern in unterschiedlichen Situationen. Bekannt sind solche Brunnen in folgenden deutschen Städten:

 Kinderbrunnen (Alzenau), Wasserspiel von Theophil Steinbrenner im Alzenauer Hauckwald
 Kinderbrunnen (Berlin-Wilmersdorf), Skulpturengruppe von Emil Cauer im Rheinischen Viertel
 Kinderbrunnen (Berlin-Schöneberg), Wasserspiel von Constantin Starck am Barbarossaplatz in Berlin-Schöneberg (nach Zerstörung im Zweiten Weltkrieg von Heinz Spilker neu errichtet)
 Kinderbrunnen (Chemnitz), Wasserspiel von Hanns Diettrich an der Straße der Nationen in Chemnitz
 Kinderbrunnen (Görlitz), Wasserspiel mit Bronzeskulptur von Peter Fritzsche in Görlitz, siehe Peter Fritzsche (Bildhauer)
 Kinderbrunnen (Krefeld), Skulptur von Franz Brahmstaedt in Krefeld
 Kinderbrunnen (Zwickau), Wasserspiel von Berthold Dietz in Zwickau, siehe Zwickau #Wasserspiele